Клавишно-меховите инструменти са вид инструменти, при които звукът се извлича посредством клавиши.

Клавиатурата управлява клапи, при натискането на които звукът се въпроизвежда от въздуха, преминаващ през тръбите (орган), или през отвори, върху които са разположени пластини (хармоника, баян, акордеон).

Вижте също 
 Орган (музика)